Межигорская летопись (Межигорская казачья летопись) — летописный памятник XVII века (события 1608—1700-х гг.), созданный в Межигорском монастыре. При сравнительно небольшом объёме (41 запись разных лет) является значительным источником по истории Волыни, Киевщины, Полтавщины. Много места уделено казачеству.

История создания 
Как следует из помет, летопись вёл монах Межигорского монастыря Илия (Кощакивский), умерший в 1720 году. Летопись содержит 41 запись и упоминает события с 1608 по 1700 годы. Много места уделено событиям восстания Жмайло и иным эпизодам борьбы казаков против Речи Посполитой. По стилю описания и отношению автора высказываются предположения, что Илия сам был запорожцем, который к старости принял послушание в Межигорском монастыре.

Примечания

Ссылки 
 

Летописи
Исторические сочинения XVII века
История славян